All the love in the world (Consortium), een nummer van Consortium uit 1969
 All the love in the world (Mac Davis), een album van Mac Davis uit 1974
 All the love in the world (Dionne Warwick), een nummer van Dionne Warwick uit 1982
 All the love in the world (The Corrs), een nummer van The Corrs uit 2000
 All the love in the world (Nine Inch Nails), een nummer van Nine Inch Nails uit 2005